Те́ртий (, ) — по преданию, один из семидесяти апостолов, коринфский христианин, переписывавший послание апостола Павла к Римлянам: . 

Ряд авторов считает, что Тертий переписывал послание Павла с его подлинной рукописи и, возможно, сделал его перевод на греческий, так как адресованное римлянам послание могло быть написано на латыни.

После Сосипатра Тертий был вторым епископом в Иконии, где и принял мученическую смерть за Христа в I веке, его пронзили заострённым деревом.

Память апостола Тертия совершается в Православной церкви ,  и .

Примечания

Литература 
 

 

Апостолы от семидесяти
Священномученики
Святые Единой Церкви